

Lieux 

 Chirac, commune française de la Charente ;
 Chirac, ancienne commune française de la Lozère regroupée avec sa voisine Le Monastier-Pin-Moriès pour constituer la commune nouvelle de Bourgs-sur-Colagne ;
 Chirac-Bellevue, commune française de la Corrèze ;
 Saint-Bonnet-de-Chirac, commune française de la Lozère.

Personnalités 

 Auguste Chirac (1838-1903), écrivain et journaliste français ;
 Bernadette Chirac (née Chodron de Courcel), épouse de Jacques Chirac, conseillère générale de la Corrèze de 1979 à 2015 ;
 Claude Chirac, fille de Jacques et Bernadette Chirac ;
 Frédéric de Chirac (ou de Villeneuve, 1869-1905), dramaturge français de la fin du  ;
 Jacques Chirac (1932-2019), Premier ministre puis président de la République française de 1995 à 2007 ;
 Pierre Chirac (1650-1732), médecin français.

Gouvernements 

  ;
  gouvernement Jacques Chirac ;
  gouvernement Jacques Chirac.

Autres 
 Chirac : marionnette des Guignols de l'info
 Patrick Chirac, personnage interprété par Franck Dubosc dans les films Camping (2006), Camping 2 (2010) et Camping 3 (2016).
 Le nom désigne aussi divers fromages, dont l'un, de brebis, de Chirac et l'autre, de chèvre, de Chanteuges.

Étymologie 
Le patronyme Chirac provient d'un nom de lieu gallo-romain (Cariacus, Cariacum, « domaine de Carius ») composé à partir d'un nom d'homme gaulois, Carius, et du suffixe -acum.

Ce patronyme est fréquent en Corrèze et dans l'Aveyron.

Notes et références

Lien externe 
 

Patronyme auvergnat
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France